Lorena — região da França (Lorraine, em francês)
 Lorraine (Quebec) — cidade no Canadá
 Lorraine (Kansas) — cidade nos EUA
 Lake Lorraine — região nos EUA

Outros 
 Quiche — acepipe também chamado de quiche Lorraine
 1114 Lorraine — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguação